Warren ist ursprünglich ein zusammenhängender Komplex von Kaninchen-Bauen (Warren (Tierhaltung)).
Die Bezeichnung steht auch für: 

 Warren (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Warren (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort

Warren ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Warren (Arizona), Ort im Cochise County, Arizona
 Warren (Arkansas), Ort im Bradley County, Arkansas
 Warren (Colorado)
 Warren (Connecticut), Town im Litchfield County, Connecticut
 Warren (Idaho), gemeindefreies Gebiet im Idaho County, Idaho
 Warren (Illinois), Village im Jo Daviess County, Illinois
 Warren (Indiana), Ort im Huntington County, Indiana
 Warren (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Knox County, Kentucky
 Warren (Maine), Ort im Knox County, Maine
 Warren (Maryland)
 Warren (Massachusetts), Ort im Worcester County, Massachusetts
 Warren (Michigan), Stadt im Macomb County, Michigan
 Warren (Minnesota), City im Marshall County, Minnesota
 Warren (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Marion County, Missouri
 Warren (Montana), gemeindefreies Gebiet im Carbon County, Montana
 Warren (New Hampshire)
 Warren (New Mexico)
 Warren (New York)
 Warren (North Dakota), im Cass County
 Warren (Ohio)
 Warren (Oklahoma)
 Warren (Oregon)
 Warren (Pennsylvania)
 Warren (Rhode Island)
 Warren (Tennessee)
 Warren (Texas)
 Warren (Utah)
 Warren (Vermont)
 Warren (Virginia)
 Warren (Washington)
 Warren (Town, St. Croix County), Town(ship) in Wisconsin
 Warren (Town, Waushara County), Town(ship) in Wisconsin
 Warren Center, Pennsylvania
 Warren City, Texas
 Warren Crossroads, South Carolina
 Warren Glen, New Jersey
 Warren Grove, New Jersey
 Warren Hills, Indiana
 Warren Landing, Massachusetts
 Warren Mill, Virginia
 Warren Park (Indiana)
 Warren Park (Virginia)
 Warren Plains, North Carolina
 Warren Point, New Jersey
 Warren Terrace, Georgia
 Warren Woods, Virginia

in Australien: 
 Warren (New South Wales)

in Italien:
 Warren, deutscher Name von Varena (Trentino), Gemeinde im Trentino

Warren als Teil von Firmierungen:
 Warren Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Warren Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Warren Publishing, ehemaliger US-amerikanischer Zeitschriftenverlag

Siehe auch:
 River Warren, Urstrom in Nordamerika
 Warren County, diverse Countys in den Vereinigten Staaten
 Warren Beach, Sandstrand in Western Australia, Australien
 Warren-Eisfall, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 Warren Island, diverse Inseln
 Warren-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Warren Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Warren-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Palmerland, Antarktika
 Warren Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Warren Ridge, Gebirgskamm auf der Ross-Insel, Antarktis
 Warren Township, diverse Townships in den Vereinigten Staaten
 Mount Warren, diverse Berge
 Warrens (Begriffsklärung)